Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 2003 speelden de mannen  in het dubbelspel van 26 mei tot en met 8 juni. De als derde geplaatste Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan wonnen het toernooi door in de finale de als elfde geplaatste Nederlander Paul Haarhuis en de Rus Jevgeni Kafelnikov te verslaan met 7-6(3), 6-3.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 2003